Виктор Воук (, ) — американский учёный, инженер, разработчик электромобилей и гибридных автомобилей.

Биография 
Виктор Воук родился 27 апреля 1919 года в Нью-Йорке в семье эмигрантов из Минска Абрама Исаака Воука и Эстер Левин. Его брат — писатель Герман Воук. В 1939 году получил степень бакалавра в Колумбийском университете. В 1942 году стал доктором философии в Калифорнийском технологическом институте.

В 1959 году участвовал в создании электромобиля Henney Kilowatt.

В 1960-х и 1970-х годах разрабатывал электромобили и гибридные схемы для автомобильного транспорта. Он переоборудовал автомобиль Buick Skylark, установив на него электрический двигатель мощностью 20 кВт и роторный двигатель RX-2 Mazda. Прототип тестировался в Агентстве по охране окружающей среды. Потребление топлива сократилось на 50 %, выхлопы составляли всего 9 % в сравнении с бензиновыми автомобилями того времени.

За эту работу получил прозвище «дедушка американских электромобилей и гибридов».

Воук активно участвовал в стандартизации электромобилей и гибридных автомобилей; он состоял в комитетах IEC TC69 and the ISO TC22 SC21.

Виктор Воук умер от рака в Нью-Йорке 19 мая 2005 года.

Его архивы хранятся в Калифорнийском технологическом институте.

Примечания

Ссылки 
 Gary Flinn Victor «Wouk’s 1972 Buick Skylark prototype helped him become the godfather of the hybrid electric car»

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1919 году
Умершие 19 мая
Умершие в 2005 году
Родившиеся в Нью-Йорке
Учёные США
Умершие в Нью-Йорке
Инженеры США
Машиностроители
Умершие от рака
Выпускники Колумбийского университета
Выпускники Калифорнийского технологического института
Лауреаты премии Элмера Сперри